Il doppio del Guarujá Open 1989 è stato un torneo di tennis facente parte della categoria Grand Prix.

Ricardo Acuña e Luke Jensen erano i detentori del titolo, ma quest'anno non hanno partecipato.

Ricardo Acioly e Dácio Campos hanno battuto in finale 7–6, 7–6 César Kist e Mauro Menezes.

Teste di serie
 Todd Witsken /  Jaime Yzaga (quarti di finale)
 Ricardo Acioly /  Dácio Campos (campioni)
 Luiz Mattar /  Cássio Motta (semifinali)
 Ivan Kley /  Fernando Roese (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Guarujá Open 1989